ETM steht für:
 Thematic Mapper, satellitengestütztes opto-mechanisches System zur Erfassung von Fernerkundungsdaten
 European Travel Monitor, touristisches Informationssystem, das zum World Travel Monitor gehört
 Euro Transport Media, einen Fachverlag für den Güterkraftverkehr in Stuttgart
 Eurobalise Transmission Module, Bestandteil der Zugbeeinflussungen Euro-Signum und Euro-ZUB
 Embedded Trace Macrocell: Trace- und Debug-Schnittstelle für Mikroprozessorsysteme mit ARM-Architektur
 Eocene Thermal Maximum, Temperaturmaxima des Eozän, siehe Eocene Thermal Maximum 2
 Escuela de Tecnología Médica, eine Abteilung der medizinischen Fakultät der Universidad de la República in Uruguay
 Evangelikale Theologie – Mitteilungen, Zeitschrift des Arbeitskreises für evangelikale Theologie
 Internationaler Flughafen Ramon, IATA-Flughafencode des neuen Flughafens von Eilat in Israel
 Powiat Tomaszowski (Woiwodschaft Łódź) in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung